Batuhan Altıntaş (ur. 1996) − turecki lekkoatleta
 Batuhan Altıntaş (ur. 1996) − turecki piłkarz